Falkenstein se poate referi la:
 Falkenstein, parc național în Austria Inferioară
 Falkenstein, comună în landul Bavaria
 Falkenstein/Harz, oraș în landul  landul Saxonia-Anhalt
 Waldhof-Falkenstein,  comună în landul Renania-Palatinat
 Falkenstein,  comună în landul Renania-Palatinat
 Falkenstein/Vogtl., oraș în landul Saxonia